Galimberti es un apellido italiano. Puede referirse a:

 Diana Galimberti (1945), médica ginecóloga y obstetra argentina
 Giorgio Galimberti (1976), tenista italiano.
 Pablo Galimberti (1941), obispo católico uruguayo.
 Rodolfo Galimberti (1947-2002), guerrillero argentino.